Ghermănești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Ghermănești (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Ghermănești (Banca), Dorf im Kreis Vaslui
 Ghermănești (Drânceni), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Ghermănești (Telenești), Dorf im Rajon Telenești